Het wereldkampioenschap curling 2022 voor gemengddubbele landenteams werd van 23 tot en met 30 april 2022 gehouden in de Zwitserse stad Genève. Regerend wereldkampioen was Schotland en prolongeerde zijn titel. Schotland won in de finale van Zwitserland met 9-7. Duitsland won de strijd om het brons met 7-5 van Noorwegen.

Overzicht 
Het was de 14de editie van het wereldkampioenschap voor gemengddubbele landenteams, en de eerste die in Zwitserland werd georganiseerd. Van het Wereldkampioenschap 2021 plaatsten zich Schotland, Noorwegen, Zweden, Canada, Italië, gastland Zwitserland, Tsjechië, Verenigde Staten, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland, Hongarijë en Japan. China kon niet meedoen vanwege reisbeperkingen door de corona, hun plaats werd ingenomen door  Denemarken. De RCF (Rusland) mocht niet deelnemen vanwege de Russische inval in Oekraïne, in hun plaats mocht Spanje meedoen. De lijst werd aangevuld met de overige beste teams volgens de wereldranglijst: Zuid-Korea, Finland, Estland en Turkije.

Teams

Groepsfase

Play-downs

Play-offs

Eindstand

Externe links 
worldcurling.org wmdcc2022

Curling in 2022
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sportevenement in Genève